Полднева́я — село в Полевском городском округе Свердловской области России.

Географическое положение 
Село Полдневая муниципального образования «Полевской городской округ» расположено в 22 километрах (по автодороге в 26 километрах) к югу от города Полевской, по обоим берегам реки Полдневая Чусовая, в устье правого притока реки Стебенёвки. В селе находится одноименная железнодорожная станция Полдневая направления Екатеринбург – Челябинск. Почва глинистая и каменистая. Рядом с селом расположена гора Липовая.

История села 
Происхождение названия села может объясняться расположением, когда «полдня прошло, и солнце как раз на главной улице». Но вероятней всего поселение было названо по реке – Полдневскою, а река названа так потому, что течет с полуденной, то есть с южной стороны.

Поселение было основано в 1735 году как деревянная крепость для защиты от башкирских набегов на близлежащие казенные заводы: Полевский и Северский. Долгое время являлась самой южной пограничной крепостью на Среднем Урале. Но после укрепления русского влияния в Башкирии оно теряет свои оборонительные функции, превратившись в обычное поселение. С 1760-х годов жители были приписаны к Полевскому заводу. Жители села - это бывшие мастеровые округа Сысертских  заводов, главным занятием которых были куренные и приисковые старательские работы.

В окрестностях добывали хромистый железняк, золото, платину, самоцветы (хризолиты). Занимались обжигом древесного угля и гончарным промыслом.

При советской власти добывался известняк для Камского целлюлозно-бумажного комбината, имелся большой леспромхоз, животноводческие фермы третьего отделения совхоза Северский. В 1928 году был построен один из первых сельских клубов на Среднем Урале.

Николаевская церковь 
Каменная однопрестольная церковь была заложена 7 сентября 1844 года по благословенной грамоте Аркадия, Архиепископа Пермского и Верхотурского, а освящена во имя святого Николая, архиепископа Мирликийского 29 января 1856 года по благословению Преосвященного Ионы. В начале XX века в церкви находился четырёхставный иконостас, столярной работы, над вторым ставом была резная золоченая решетка. В храме имелась местночтимая икона святого Николая, писаная на доске и обложенная серебряной позолоченной ризой. Причт жил в двух деревянных домах, принадлежащих церкви. Церковь была закрыта в 1938 году, а в советское время в здании размещался магазин.

Школа 
В 1872 году было открыто земское начальное училище, но в 1884 году за неудобством помещения школа была закрыта. В 1887 году, с постройкой нового удобного здания, земская школа была открыта вновь.

Фотографии

Население 

В селе родился Герой Советского Союза Сергей Петрович Даньшин (1911–1943) - командир эскадрильи, совершившего в годы Великой Отечественной войны 201 боевой вылет.

Ссылки 
 школы села Полдневая .

Примечания 

Населённые пункты Полевского городского округа